Farga (olivera), varietat d'olivera
 Farga, establiment on es produeix la forja dels metalls
 Farga, fornal o fogó on s'escalfen els metalls per tal de forjar-los
 Farga catalana, tipus de forja